Dietético puede referirse a:

 Producto dietético, relacionado con las comidas pertenecientes a dietas hipocalóricas.
 Dietético (canción), una canción de Soda Stereo.